El nombre de Ignacio Ayala puede referirse a:
Personas
Ignacio Ayala, comerciante, insurgente en el proceso independentista de México, mariscal de campo y primer intendente de la Provincia de Tecpan hoy Estado de Guerrero.
Ignacio de Ayala, abogado y político mexicano miembro de la Junta Subalterna Gubernativa Provisional entre 1815 y 1817.